Televisió digital (del seu nom en anglès Digital Television), tecnologia de transmissió de televisió per senyal digital
 Associació Alemanya de Dansa Esport (del seu nom en alemany Deutschen Tanzsportverband), organisme responsable de l'esport de la dansa a Alemanya
 DTV (editorial) (del seu nom en alemany Deutscher Taschenbuch Verlag), editorial alemanya amb seu a Munic
 DirecTV, canal de televisió per satèl·lit amb seu als Estats Units
 Direct-to-video, producció de cinema distribuïda directament per videoclub